Ламбей — остров у побережья Ирландии
 Ламбей () — коммуна во Франции (департамент Атлантические Пиренеи)
 Ламбей () — кантон во Франции (департамент Атлантические Пиренеи)